Conant se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Roger Conant
 Norman Francis Conant